Cardoso da Silva ist der Familienname folgender Personen:

 Éverton Cardoso da Silva (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Paulo Cardoso da Silva (* 1934), brasilianischer Ordensgeistlicher